A5 (autoestrada) — autoestrada portuguesa
A5 (estrada) — no Reino Unido
Autovía del Suroeste — ou A-5; autoestrada espanhola
A5 (míssil) — foguete alemão da Segunda Guerra Mundial
ISO 216 — padrão internacional que define entre outros, o formato de papel A5

Desambiguações de construções
Desambiguações de transporte